Данильченково — село в Чернорученском сельском поселении Лазовского муниципального района Приморского края России, в 50 км от районного центра села Лазо.

Через село проходит автомобильная дорога .

Почтовый индекс — 692980.

История 
По воспоминаниям жителей село было основано в 1902 году.

В селе родился Герой Советского Союза Филипп Макитрук.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лазовского района